Курбангалиев (, , ) — башкирская и татарская фамилия. Происходит от имени Курбанали () — «пожертвованный Али». Известные носители:

 Курбангалиев, Габидулла Габдул-Хакимович (1859—1920) — башкирский религиозный, политический и общественный деятель.
 Курбангалиев, Мухаммед-Габдулхай (1889—1972) — башкирский просветитель, религиозный, политический и общественный деятель первой половины XX века.
 Курбангалиев, Мухитдин Хафизитдинович (1873—1941) — татарский филолог и педагог, профессор (1930), Герой Труда.
 Курбаналиев, Ибрагимхалил Курбаналиевич (1891—1987) — лакский поэт.

Курбангалиева 
 Курбангалиева, Халима Мухутдиновна (1910—2004) — советский и российский гидробиолог, профессор Казанского университета.

Имя Курбанали 
 Дори-Наджафабади, Корбанали

См. также 
 Курбангалеев